Бу́блики — українські козацькі міщанські та селянські роди, представники цього прізвища в Україні згадуються з першої половини XVII ст, зокрема в документах Київщини і Чернігівщини, а також у реєстрах Переяславського полку Війська Запорізького. Записані в 3-тю частину книги дворян Чернігівської губернії.

Представники

XVII століття 

 Василь Бублик — старшина у списках старшин Якова Острянина;
 Василь Бублик (? — 1649) — івангородський сотник Уманського полку, що збирався підступно вбити Богдана Хмельницького, за що був страчений;

XVIII століття 

 Федір Бублик (1762 — 1782 ?) — значковий товариш Чернігівського полку;
 Яків Бублик (1761—1779 ?) — значковий товариш Чернігівського полку;
 Олексій Бублик (1756 — ?) — значковий товариш Чернігівського полку;
 Семен Бублик — полковий осавул Чернігівського полку;
 Ярофій Бублик (? — бл.1740) — значковий товариш Прилуцького полку;

XX століття 

 Бублик Микола (1900—1918) — один з загиблих у бою під Крутами;
 Бублик Федір  — козак немуштрової сотні 1-го кінного полку Чорних запорожців Армії УНР. Урядовець. Лицар Залізного хреста Армії УНР;
 Бублик Федір Кіндратович — заручник з числа мирних жителів с. Медвин, присутній у списках страчених заручників;
 А. М. Бублик — поручик, начальник особистої охорони генерала Власова.
 Бублик Микола Сергійович — голова колгоспу у с.Шрамківка у 1937-38 рр.;
 Бублик Семен Павлович— доцент, кандидат технічних наук, народився в селі Капустинці Пирятинського повіту;
 Бублик Яків Павлович — заслужений вчитель села Капустинці, відмінник народної освіти СРСР, випускник Київського Університету;

XXI століття 
 Борис Андрійович Бублик — сучасний український землероб, автор ряду книг із нетрадиційного землеробства;
 Борис Миколайович Бублик — український вчений, член-корреспондент НАН України;
 Бублик Дмитро Вячеславович — майстер-сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України.
 Бублик Євген Олександрович — старший солдат, Державна прикордонна служба України, учасник російсько-української війни;
 Бублик Олександр Сергійович — український військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади, учасник російсько-української війни;
 Бублик Юрій Васильович — український політик, громадський діяч, народний депутат України VII—VIII скликань.

Див. також 
 Бублик (значення)
 Бубликове

Джерела 
 http://litopys.org.ua/hrushrus/iur80704.htm 
 http://ebk.net.ua/Book/history/mitsyk_iu/part6/602.htm 
 http://lib.rus.ec/b/287597/read 
 Список старшин і козаків 1-го кінного полку Чорних запорожців Армії УНР
 https://web.archive.org/web/20160305110858/http://www.memory-book.com.ua/people/book/50?page=759
 http://molodidov-cossacks.com/?p=9870 

Український родовід
Українські прізвища
Прізвища на -ик